Elvis steht für:
 Elvis Presley (1935–1977), US-amerikanischer Sänger und Schauspieler
 Elvis (Vorname), Name realer wie fiktiver Personen
 Elvis, Text-Editor, siehe vi #Einordnung
 Elvis (Flipperautomat), Spielautomat der Stern Pinball Inc. aus dem Jahre 1999
 Elvis, Künstlername von Michael Kröger, deutscher Rapper und Teil des Musikduos Elvis & Pape
 (17059) Elvis, nach Elvis Presley benannter Asteroid des Hauptgürtels

Filme über Elvis Presley:
 Elvis, deutscher Titel Elvis – The King, Fernsehfilm von John Carpenter (1979)
 Elvis (2005), zweiteiliger Fernsehfilm von James Steven Sadwith (2005)
 Elvis (2022), Spielfilm von Baz Luhrmann (2022)

Siehe auch:
 Alvis
 ELWIS, Elektronischer Wasserstraßen-Informationsservice der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes